Батьківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Батьківська сільська рада — Львівська область, Бродівський район
 Батьківська сільська рада — Полтавська область, Зіньківський район

Ліквідовані або реорганізовані сільські ради:
 Батьківська сільська рада —  СРСР,  УРСР, Полтавська округа / Полтавська область, Опішнянський район

Див. також 
 Батівська селищна рада